Сидорский — фамилия. Известные носители:
 
 Сидорский, Филипп Филиппович (1939—2023) — российский дипломат.